Arctiini é uma tribo de mariposas (ou traças) dentro da subfamília Arctiinae, da família Erebidae.

Referências

Mariposas
Entomologia
Arctiinae